Calvaire (frz.) steht für:

 Kloster Calvaire, ein Kloster in Kanada
 Obed Calvaire, einen amerikanischen Musiker
 Calvaire – Tortur des Wahnsinns, einen belgischen Horrorfilm 
 Kalvarienberg, ein Stationenberg zum Gedenken an die Passion Jesu Christi 
 eine spezielle Form eines Kruzifix im öffentlichen Raum in Frankreich, Belgien und Spanien, siehe Calvaire (Kruzifix)